

Содержание 
Сура содержит предупреждение и угрозу тем, кто привык настойчиво порочить людей, накопил огромное состояние и, подсчитывая его, хвастается им. В ней содержится угроза, что они будут ввергнуты в огонь.